Ебтун има више значења:

 Ебтун (Сенотиљо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ебтун (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику